Harp kan syfta på:

 Harp (tidskrift) – en amerikansk musiktidskrift 2001–2008
 Harp (ö i Antarktis) – en ö i Antarktis
 Harp Ear – en udde i republiken Irland

Se även
 Harp Lake – flera
 Harp Mountain – flera